Völk steht für:

 Völkerball in der Schweiz

Völk ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Völk (* 1977), deutscher Eishockeyspieler
 Christopher Völk (* 1988), deutscher Judoka
 Heinrich J. Völk (* 1936), deutscher Physiker
 Josef Völk (* 1948), deutscher Eishockeyspieler
 Joseph Völk (1819–1882), deutscher liberaler Politiker und Rechtsanwalt
 Karl Völk (1856–1934), bayerischer Generalmajor
 Johann Thomas Völk (1853–1926), deutscher Spielwaren-Fabrikant und Stifter
 Thomas Völk (Politiker) (1812–1877), deutscher Politiker und Geistlicher

Siehe auch:

 Volk (Begriffsklärung)